Guillaume Talvas est le nom de quelques seigneurs de Bellême et comtes de Ponthieu du  au . 

Le surnom Talvas se rapporterait à la forme particulière de leur bouclier.

Guillaume II Talvas († v. 1054), seigneur de Bellême et d'Alençon, fils de Guillaume  de Bellême ;
Guillaume III Talvas († 1171), seigneur d'Alençon (ou Guillaume I, comte de Ponthieu), petit-fils du précédent ;
Guillaume IV Talvas († 1221), seigneur d'Alençon (ou Guillaume II, comte de Ponthieu).